Ena (slak), slakkengeslacht
 Ena (Gifu), stad in Japan
koningin Ena, de naam waaronder de Spaanse koningin Victoria Eugénie van Battenberg bekendstond
 ENA, École nationale d'administration, een Franse hogeschool waar veel Franse hoge ambtenaren worden opgeleid
ENA, Economisch Netwerk Albertkanaal